Łukasz Opaliński starszy (1581-1654)
 Łukasz Opaliński młodszy (1612-1662)